A eleição municipal de São José de Ribamar em 1992 ocorreu em 3 de outubro de 1992. O prefeito era Maria Santos, do PFL, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1993. Júlio Matos, do PSDB, foi eleito prefeito de São José de Ribamar.

Resultado da eleição para prefeito

Turno único 

São José de Ribamar/MA